Il singolare del torneo di tennis Perth Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lleyton Hewitt che ha battuto in finale Mark Draper 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Lleyton Hewitt (Campione)
 Wayne Arthurs (secondo turno)
 Mark Draper (finale)
 Michael Hill (primo turno)

 Todd Larkham (quarti di finale)
 Grant Doyle (secondo turno)
 Toby Mitchell (secondo turno)
 Joseph Sirianni (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1998